Boys může být:
 Charles Vernon Boys (1855–1944) – britský fyzik
 Boys (australská hudební skupina) – australská rocková skupina
 The Boys (americká hudební skupina) – americká R&B skupina
 The Boys (britská hudební skupina) – britská rocková/popová skupina
 The Boys (album) – album jihokorejské skupiny Girls' Generation z roku 2011
 Boys (píseň, Sky Ferreira) – píseň zpěvačky Sky Ferreiry z roku 2013
 Boys (píseň, Britney Spears) – píseň americké zpěvačky Britney Spears z roku 2002
 The Boys (píseň, Girls' Generation) – píseň jihokorejské skupiny Girls' Generation z roku 2011
 The Boys (píseň, Nicki Minaj) – píseň americké zpěvačky Nicki Minaj z roku 2012
 The Boys (komiks) – americká komiksová série
 The Boys (seriál, 1993) – americký televizní seriál z roku 1993
 Banda (seriál) (v originále The Boys) – americký televizní seriál z roku 2019